Sandgate – villaggio del Regno Unito, in Inghilterra nel Kent
Sandgate – sobborgo di Brisbane, in Australia
Sandgate – comune degli Stati Uniti d'America in Vermont